Pouillon kan syfta på:
 Pouillon, Landes
 Pouillon, Marne